Tyree kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Tyree,

Storbritannien 

 Tiree (ö), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar